Paris-Nice 2018 var den 76. udgave af cykelløbet Paris-Nice. Det franske etapeløb var det sjette arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 4. og 11. marts 2018. Den samlede vinder af løbet blev spanske Marc Soler fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Michael Valgren kørte for 
 Lars Bak kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 
 

2018
UCI World Tour 2018